Эдуард Андерсонс ()

 Андерсонс, Эдуард (1914—1985) — латвийский баскетболист, чемпион Европы 1935 года.
 Андерсонс, Эдуард (моряк) (1919—1947) — латвийский моряк и участник движения национального сопротивления, который в 1944 и 1945 году организовывал лодки беженцев в Швецию.